

Atiyah, également orthographié Atiya, Atiyya, Attiyah, Atiye, Atiyeh, Attua , Attyé , Antuya   ,Attuya ou  Attyeh , Athiya, Hadiya  est un nom d'origine arabe () signifiant (Don,cadeau)

Lieu 
 Deir Atiyah, village de Syrie
 , village de Cisjordanie

Patronyme 
 Jarir Ibn 'Atiyya (v. 650-v. 728), poète arabe de l'époque omeyyade
  (mort en 1634), patriarche grec-orthodoxe d'Antioche
 Aziz Suryal Atiya (1898-1988), historien égyptien spécialiste des Coptes
 Edward Atiyah (1903-1964), écrivain anglo-libanais, père de Michael et Patrick Atiyah
  (1923-2014), homme politique américain d'origine syrienne, gouverneur républicain de l'Orégon (1979-1987)
 Michael Atiyah (1929-2019), mathématicien anglais d'origine libanaise, fils d'Edward Atiyah et frère de Patrick
  (1931-2018), juriste britannique, fils d'Edward Atiyah et frère de Michael
 Abdallah ben Hamad al-Attiyah (né en 1951), ministre qatari
 Joseph Atiyeh (né en 1957), lutteur syro-américain, premier médaillé olympique de la Syrie, en 1984
 Nasser al-Attiyah (né en 1970), pilote automobile et tireur de ball-trap qatari
 Nataly Attiya (née en 1975), actrice israélienne
 Rouwaida Attieh (née en 1982), chanteuse syrienne
 Ycare (né Assane Attyé en 1983), chanteur français
 Saad Attiya (né en 1987), footballeur irakien

Prénom 
  (1824-1850), princesse ottomane, fille de Mahmoud II
 Atiyah Abd-al Rahman (v. 1970-2011), né Jamal Ibrahim Ashtiwi al-Misrati, dirigeant libyen d'Al-Qaeda
 Atiye Deniz (née en 1988), chanteuse germano-turque

Voir aussi